Hikari pode referir-se a:

Hikari, cidade japonesa localizada na província de Yamaguchi.

Hikari (single de Hikaru Utada), uma canção da cantora e compositora Hikaru Utada.

Hikari (Shinkansen), um dos serviços de comboio da linha Tokaido/Sanyo Shinkansen.

Hikari Horaki, personagem do anime/mangá, Neon Genesis Evangelion.

Hikari Kiyama, compositor japonês.

Hikari (álbum) - da banda SID.

Desambiguação